El término incidencia puede referirse a:
 En epidemiología, la incidencia de una enfermedad. Véase también incidencia acumulada.
 En teoría de grafos, la incidencia de un vértice con una arista. Véase también matriz de incidencia.
 En física, el ángulo de incidencia.
 En derecho tributario, incidencia fiscal.
 En matemáticas, el álgebra de incidencia, la geometría de incidencia.
 En tecnologías de la información, una incidencia o incidente es cualquier comportamiento inesperado de un servicio que afecta negativamente a la calidad del mismo.